Die Baureihe A bezeichnet folgende Fahrzeugbaureihen:

 BVG-Baureihe A der U-Bahn Berlin
 MVG-Baureihe A der U-Bahn München
 Straßenbahn München Baureihe A
 A-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main
 Typ A der Straßenbahn Timișoara
 Type A des Ultra Low Floor der Straßenbahn Wien
 Württembergische A, eine Dampflokbaureihe der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 kkStB A, eine Dampflokbaureihe der k.k. Staatsbahnen Österreichs
 SJ A (I)  der Statens Järnvägar
 SJ A (II) der Statens Järnvägar
 Hyundai KIA A
 NZR-Klasse A, eine Dampflokomotive der Neuseeländischen Staatsbahn

Siehe auch:
 A-Reihe (Begriffsklärung)
 Modell A (Begriffsklärung)
 Klasse A (Begriffsklärung)
 Serie A (Begriffsklärung)
 Typ A (Begriffsklärung)